Платте () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Платте, Феликс (род. 1996) — немецкий футболист, нападающий клуба «Шальке 04».
 Платте, Эвальд (1894—1985) — немецкий художник-экспрессионист. См. также 
 Платт
 Платтен